Le tournoi de tennis d'Allemagne est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1969 se dispute à Hambourg du 4 au .

Judy Tegart remporte le simple dames. En finale, elle bat Helga Masthoff.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Helga Masthoff et Judy Tegart.

En double mixte, la paire Judy Tegart et Marty Riessen enlève le titre.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Résultats en double mixte

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Allemagne

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1969
Allemagne